Михаил Георгиевич Хацкилевич (21 ноября 1895 — 25 июня 1941) — советский военачальник, командир 6-го механизированного корпуса, храбро сражавшегося в первые дни Великой Отечественной войны, генерал-майор РККА.

Биография 
Михаил Георгиевич Хацкилевич родился 21 ноября 1895 года в еврейской семье в Нижнем Новгороде.

В Русской императорской армии с 1916 года по март 1917 года. В августе 1918 года призван в ряды Красной Армии и направлен на обучение на 1-е Тверские советские кавалерийские командные курсы РККА. Во время Гражданской войны командовал эскадроном, затем полком. В составе 12-й и 1-й Конной армий полк Хацкилевича участвовал в боях на Юго-Западном, Западном и Южном фронтах. За отличия в боях во время советско-польской войны дважды награждён орденом Красного Знамени. В 1924 году окончил Военную академию РККА. В межвоенный период командовал кавалерийским полком, дивизией, корпусом (в июле 1937 назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса Киевского особого военного округа). В июне 1940 года назначен командиром 6-го механизированного корпуса Западного особого военного округа и за короткий срок вывел его на лидирующие позиции в округе.

Заместитель командующего Западным особым военным округом И. В. Болдин так отзывался о Михаиле Георгиевиче:
Возглавлявший корпус генерал-майор М. Г. Хацкилевич был грамотным командиром, человеком редкого обаяния, огромной силы воли и большой скромности.

Генерал Хацкилевич непримиримо относился к тем, кто внешний лоск в армии делал самоцелью. Он требовал от своих войск, помимо безупречной внешней выправки, глубоких и всесторонних знаний военного дела и неустанно прививал армейской молодежи любовь к технике. Это был дальновидный человек, прекрасно понимавший, что грядущая война будет войной моторов.

В начале Великой Отечественной войны корпус Хацкилевича входил в состав 10-й армии Западного фронта. Несмотря на то, что часть сил, входивших в состав подразделений корпуса, была изъята командованием 10-й армии для прикрытия отступления (она сама отходила от Осовецкого УРа к Неману под натиском армейских корпусов 4-й и 9-й армий Вермахта), 24 июня корпус в соответствии с приказом командующего фронтом Д. Г. Павлова нанёс контрудар по наступавшим немецким войскам. Танкисты 6-го мехкорпуса мужественно сражались против частей 20 армейского корпуса немцев в условиях подавляющего превосходства немецкой авиации. Вскоре из-за больших потерь, недостатка горючего и боеприпасов наступление корпуса приостановилось, а 26 июня был получен приказ Д. Г. Павлова немедленно прекратить бой и сосредоточиться в районе Слонима. Тем не менее соединению удалось приковать к себе часть сил наступающих немецких войск и нанести им некоторый урон.

Михаил Георгиевич Хацкилевич погиб в бою 25 июня 1941 года (по другим данным: 30 июня либо 1 июля 1941 г.). Немногочисленные остатки корпуса сумели выйти из окружения в составе т. н. «группы Болдина и Стрельбицкого».

О гибели генерала рассказывает телефонист 157 БАО 126-го истребительного авиационного полка В. Н. Пономарёв (описывает бой у д. Клепачи Слонимского р-на):

Похоронен в деревне Клепачи Слонимского района Гродненской области Беларуси.

Награды 
 2 ордена Красного Знамени (оба в 1922)
 Орден Красной Звезды (1934)
 Орден Отечественной войны I степени (посмертно 06.05.1965)
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

Примечания

Источники и ссылки 
 
 Лазарев С. Е. Хацкилевич Михаил Георгиевич // Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия: в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 3: Р—Я. М.: Политическая энциклопедия, 2021. С. 590.
 Выступление М. Г. Хацкилевича на совещании высшего командного состава Красной Армии в декабре 1940 года
 
 Сайт «Механизированные корпуса РККА»

Выпускники Тверской кавалерийской школы
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)